Distrikt San Carlos bezeichnet folgende Distrikte 

in Panama:
 Distrikt San Carlos (Panama), Distrikt in der Provinz Panamá Oeste

in Peru:
 Distrikt San Carlos (Bongará), Distrikt in der Provinz Bongará (Region Amazonas)